Angelozzi – cognome italiano
 Guido Angelozzi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano